Абарка

Фамилия 
 Санчо II Абарка (не ранее 935—994) — король Наварры.
 Абарка, Рикардо — Рикардо Абарка (1986) — мексиканский актёр.
 Абарка, Хосуэ (род. 2000) — коста-риканский футболист.

Другое 
 Абарка — река на южном берегу Крыма.

См. также 
 Абарка-де-Кампос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Аранда, Педро Абарка (1718—1798) — испанский государственный деятель и дипломат.